Ines peut avoir plusieurs significations. Ce prénom est majoritairement féminin.

Prénom 
 Ines est un prénom féminin/masculin

Patronymes / Pseudonymes 
 Denis d'Inès (1885-1968), nom de scène de Joseph-Victor-Octave Denis, acteur français ;
 Mike Inez (né en 1966), nom de scène de Michael Allen Inés, bassiste du groupe grunge Alice in Chains ; 
Sarah Ines (née en 1970), femme de lettres allemande ;
 Romain Inez (né en 1988), footballeur français ;
 Inez (née en 1981), nom de scène de Tina Inez Gavilanes Granda, chanteuse danoise ; 
 Ines (née en 1981), nom de scène de Eda-Ines Etti, chanteuse estonienne.

Sigle 

 Identité nationale électronique sécurisée, un projet français de gestion des titres d'identité (carte d'identité et passeport) utilisant la biométrie pour vérifier l'identité des demandeurs de titre ;
 Institut national de l'énergie solaire, un centre français de recherche, d’innovation et de formation sur l’énergie solaire ;
 International Nuclear Event Scale, une échelle internationale de classement des événements nucléaires ;

Toponymes 

 Inez, ville du Kentucky ;
 Inez, ville du Texas.

Ouvrages 
 L'Instinct d'Inez (Instinto de Inez), roman de l'écrivain mexicain Carlos Fuentes paru en 2001.

Voir aussi